Molekulska formula -{C33H42N4O6}- se može odnositi na:

 Fikourobilin
 Urobilin